Vileri – abitanti di La Vila Joiosa
Vileri – abitanti di Villamontagna